Die Little League World Series 1959 war die 13. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde zum ersten Mal in South Williamsport. Michigan konnte zum ersten und einzigen Mal eine Weltmeisterschaft gewinnen. Es war ebenso der einzige Titel der Region Nord/Zentral bis zu deren Aufteilung im Jahre 2000.

Teilnehmer

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Baseball 1959
1959
Sportveranstaltung in South Williamsport